Новиков, Владислав Дмитриевич (род. 1993) — российский горнолыжник.
 Новиков, Владислав Михайлович (род. 1971) — советский и украинский футболист, полузащитник.